Lanius (lat. „Fleischer“, „Henker“) steht für:

 den wissenschaftlichen Name der Singvogelgattung der Echten Würger

Lanius ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Lanius (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Frida Lanius (1865–1929), deutsche Theaterschauspielerin
 Karl Lanius (1927–2010), deutscher Physiker